Омлоп ван хет Хаутланд () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в конце сентября в бельгийской деревне Лихтервелде, провинция Западная Фландрия с 1945 года.

В 2002 году проводилась как первый этап Франко-Бельгийского кольца (в таблице выделено цветом).

С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, первый год под категорией 1.2, с 2006 — 1.1.

В 2016 году была отменена по организационным причинам.

Эту гонку не следует путать с Circuit de Houtland, которая проходила в Тору с 1945 по 1971 год.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Омлоп ван хет Хаутланд  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1945 года